Marvin puede referirse a:

 Marvin el Marciano, personaje de Warner Bros.
 Marvin, el androide paranoide, personaje de la serie de ficción La guía del autoestopista galáctico